Ovidiu Silaghi – politico rumeno
 Valentin Silaghi – ex pugile rumeno